Эрик Йоханнесен (; 16 июля 1988, Оберхаузен, Германия) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года в академической гребле (восьмёрки).

Карьера 
Занимается греблей с 2002 года. В 2005 году принимал участие в юниорском чемпионате мира в дисциплине четвёрки с рулевым.
Олимпийский чемпион 2012 года. Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

Увлекается плаванием. Встречается с Юлией Крогер.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле